Bondage goat zombie es el séptimo de la banda de Austria Belphegor. Algunas canciones están inspiradas en los escritos del famoso Marqués de Sade. Al igual que su antecesor, está producido por Andy Classen, lanzado el 15 de abril de 2008, ha sido uno de los álbumes con más éxito de la agrupación junto a Lucifer Incestus , el álbum aclamado por la crítica representa la conjunción de los elementos trabajados en discos anteriores y el punto máximo a nivel creativo de la banda .

Lista de canciones 
 "Bondage Goat Zombie" – 3:59
 "Stigma Diabolicum" – 5:01
 "Armageddon's Raid" – 5:07
 "Justine: Soaked in Blood" – 4:07
 "Sexdictator Lucifer" – 3:43
 "Shred for Sathan" – 3:47
 "Chronicles of Crime" – 5:32
 "The Sukkubus Lustrate" – 2:56
 "Der Rutenmarsch" – 5:32

Álbumes de Belpegor
Álbumes de 2008
Álbumes de Nuclear Blast Records